Temasek – antica denominazione di un'isola di Singapore
 Temasek – denominazione di un antico stato della storia di Singapore
 Temasek Holdings –  società d'investimenti di proprietà del governo di Singapore